Сан Хосе де ла Естакада има више значења:

 Сан Хосе де ла Естакада (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Естакада, Фатима (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику